Die Volleyball Champions League der Saison 2007/08 wurde getrennt ausgespielt:

Volleyball Champions League 2007/08 (Frauen)
Volleyball Champions League 2007/08 (Männer)